Чуостах-Юрях — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чуостах-Юрях — река, левый приток р. Северная, координаты 67°58' с. ш. 119°20' в. д., код ГКГН 335674.
 Чуостах-Юрях — река, левый приток р. Северная, координаты 67°55' с. ш. 120°19' в. д., код ГКГН 158474.
 Чуостах-Юрях — река, правый приток р. Маспакы, координаты 70°50' с. ш. 115°53' в. д., код ГКГН 376224.
 Чуостах-Юрях — река, левый приток р. Догой, координаты 71°26' с. ш. 112°14' в. д., код ГКГН 376275.
 Чуостах-Юрях — река, правый приток р. Малая Куонамка, координаты 70°29' с. ш. 113°25' в. д., код ГКГН 376578.
 Чуостах-Юрях — река, левый приток р. Монгхоло, координаты 69°42' с. ш. 108°16' в. д., код ГКГН 376646.
 Чуостах-Юрях — река, правый приток р. Маспакы, координаты 70°35' с. ш. 114°28' в. д., код ГКГН 376964.
 Чуостах-Юрях — река, левый приток р. Натара, координаты 68°23' с. ш. 125°42' в. д., код ГКГН 377224.
 Чуостах-Юрях — река, левый приток р. Муна, координаты 68°05' с. ш. 121°33' в. д., код ГКГН 377260.
 Чуостах-Юрях — река, левый приток р. Дяпкан, координаты 69°27' с. ш. 115°09' в. д., код ГКГН 377482.
 Чуостах-Юрях — река, правый приток р. Омонос, координаты 69°11' с. ш. 116°34' в. д., код ГКГН 377786.
 Чуостах-Юрях — река, левый приток р. Кюскюрдян, координаты 69°04' с. ш. 122°26' в. д., код ГКГН 378080.

См. также